Around the World steht für:
 Around the World (La La La La La), Lied der deutschen Eurodance-Band ATC
 Around the World, Lied der französischen House-Band Daft Punk
 Around the World in 14 Films, deutsches Filmfestival
 Around the World, US-amerikanischer Film (1943)
 Around the World Under the Sea, US-amerikanischer Film

Siehe auch:
 Around the World in 80 Days
 Around the World in a Day